Kinsky ou Kinský peut faire référence à :
 Antonín Kinský (1975-), footballeur tchèque ;
 Bertha Kinský, baronne von Suttner (1843-1914), écrivain et militante pacifiste autrichienne, lauréate du prix Nobel de la paix ;
 Esther Kinsky (1956-), traductrice et écrivaine allemande ;
 François Joseph Kinsky (1739-1805), militaire autrichien ;
 Georg Kinsky (1882-1951), musicologue allemand ;
 la famille Kinský, issue de la noblesse du royaume de Bohême ;
 le kinsky, race chevaline ;
 l'hôtel Kinsky, hôtel particulier situé dans le 7 arrondissement de Paris ;
 le palais Kinsky de Vienne en Autriche ;
 le palais Kinský de Prague en République tchèque.

Voir aussi
 ;
Leonid Kinskey.
Patronyme tchèque
Kinsky